Osoby o tym nazwisku:
 Jan Edward Hofmokl – polski chirurg
 Justyna Hofmokl – polska socjolog
 Stanisław Jerzy Hofmokl – polski prawnik, ziemianin, mecenas sztuki, publicysta
 Tomasz Hofmokl – polski fizyk